Sperl est le patronyme de:
 Milan Šperl (né en 1980), fondeur tchèque.
 Sonja Sperl (née en 1936), skieuse allemande.